Dit is een lijst van planetoïden 31401-31500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (31401) - || 1999 AK || 6 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (31402) - || 1999 AR || 7 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (31403) - || 1999 AV || 7 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (31404) - || 1999 AL1|| 7 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (31405) - || 1999 AD2|| 9 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (31406) - || 1999 AA4|| 10 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (31407) - || 1999 AP4|| 11 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (31408) - || 1999 AV4|| 11 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (31409) - || 1999 AB5|| 11 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (31410) - || 1999 AY5|| 12 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (31411) - || 1999 AU9|| 10 januari 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31412) - || 1999 AP20|| 13 januari 1999 || LONEOS
|-
| (31413) - || 1999 AR21|| 15 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (31414) Rotarysusa || 1999 AV22|| 14 januari 1999 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (31415) - || 1999 AK23|| 10 januari 1999 || LONEOS
|-
| (31416) - || 1999 AX24|| 15 januari 1999 || ODAS
|-
| (31417) - || 1999 AD32|| 15 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (31418) - || 1999 AJ34|| 14 januari 1999 || LONEOS
|-
| (31419) - || 1999 AN37|| 6 januari 1999 || LONEOS
|-
| (31420) - || 1999 BV || 16 januari 1999 || J. V. McClusky
|-
| (31421) - || 1999 BZ || 17 januari 1999 || CSS
|-
| (31422) - || 1999 BE1|| 16 januari 1999 || D. K. Chesney
|-
| (31423) - || 1999 BR2|| 18 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (31424) - || 1999 BW2|| 18 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (31425) - || 1999 BF3|| 16 januari 1999 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (31426) - || 1999 BA5|| 19 januari 1999 || ODAS
|-
| (31427) - || 1999 BS5|| 20 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (31428) - || 1999 BG6|| 20 januari 1999 || ODAS
|-
| (31429) - || 1999 BL7|| 21 januari 1999 || V. S. Casulli
|-
| (31430) - || 1999 BX8|| 22 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (31431) - || 1999 BP9|| 21 januari 1999 || Osservatorio San Vittore
|-
| (31432) - || 1999 BY12|| 24 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (31433) - || 1999 BA13|| 24 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (31434) - || 1999 BQ13|| 25 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (31435) - || 1999 BH14|| 23 januari 1999 || ODAS
|-
| (31436) - || 1999 BJ15|| 26 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (31437) - || 1999 BT19|| 16 januari 1999 || LINEAR
|-
| (31438) - || 1999 BV19|| 16 januari 1999 || LINEAR
|-
| (31439) - || 1999 BQ23|| 18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (31440) - || 1999 BD26|| 25 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (31441) - || 1999 BE28|| 17 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (31442) Stark || 1999 CY1|| 7 februari 1999 || D. S. Dixon
|-
| (31443) - || 1999 CL2|| 5 februari 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31444) - || 1999 CW2|| 9 februari 1999 || J. M. Roe
|-
| (31445) - || 1999 CS5|| 12 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (31446) - || 1999 CV5|| 12 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (31447) - || 1999 CB8|| 12 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (31448) - || 1999 CO8|| 13 februari 1999 || D. K. Chesney
|-
| (31449) - || 1999 CO9|| 14 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (31450) - || 1999 CU9|| 14 februari 1999 || J. Broughton
|-
| (31451) - || 1999 CE10|| 9 februari 1999 || J. E. McGaha
|-
| (31452) - || 1999 CX12|| 14 februari 1999 || ODAS
|-
| (31453) - || 1999 CY12|| 14 februari 1999 || ODAS
|-
| (31454) - || 1999 CH14|| 13 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (31455) - || 1999 CU14|| 15 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (31456) - || 1999 CV14|| 15 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (31457) - || 1999 CW14|| 15 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (31458) Delrosso || 1999 CG16|| 15 februari 1999 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (31459) - || 1999 CB17|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31460) - || 1999 CV19|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31461) - || 1999 CK20|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31462) - || 1999 CW22|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31463) - || 1999 CC24|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31464) - || 1999 CM25|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31465) - || 1999 CS26|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31466) - || 1999 CU26|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31467) - || 1999 CG29|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31468) - || 1999 CE31|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31469) - || 1999 CO31|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31470) - || 1999 CR33|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31471) - || 1999 CJ36|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31472) - || 1999 CT36|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31473) - || 1999 CD37|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31474) - || 1999 CL37|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31475) - || 1999 CH42|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31476) - || 1999 CK43|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31477) - || 1999 CO43|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31478) - || 1999 CJ45|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31479) - || 1999 CD47|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31480) - || 1999 CN47|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31481) - || 1999 CX47|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31482) - || 1999 CK48|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31483) - || 1999 CR48|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31484) - || 1999 CC49|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31485) - || 1999 CM51|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31486) - || 1999 CR52|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31487) - || 1999 CH53|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31488) - || 1999 CM53|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31489) - || 1999 CN53|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31490) - || 1999 CB55|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31491) - || 1999 CF57|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31492) - || 1999 CV57|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31493) - || 1999 CS58|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31494) - || 1999 CP60|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31495) - || 1999 CR60|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31496) - || 1999 CU60|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31497) - || 1999 CW61|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31498) - || 1999 CX61|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31499) - || 1999 CS64|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (31500) - || 1999 CK66|| 12 februari 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten